Аринус () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. Составная часть мезорегиона Север штата Мату-Гроссу. Население составляет 	75 635	 человек (на 2010 год). Площадь — 	54 924,466	 км². Плотность населения — 	1,38	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 522 308 776,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6891,47 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,751 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Жуара
 Нова-Маринга
 Нову-Оризонти-ду-Норти
 Порту-дус-Гаушус
 Сан-Жозе-ду-Риу-Клару
 Табапоран

Микрорегионы штата Мату-Гросу